Schloss Grimaldi (französisch Château Grimaldi) steht für:

 Schloss Grimaldi, Burg und Museum in Cagnes-sur-Mer, Frankreich
 Schloss Grimaldi (Puyricard), Herrenhaus in Puyricard, Frankreich
 Château Grimaldi, Burg und Museum in Antibes, Frankreich, siehe Musée Picasso Antibes
 Burg Roquebrune-Cap-Martin (alternativer Name), Roquebrune-Cap-Martin, Frankreich
 Fürstenpalast in Monaco, Residenzschloss der Familie Grimaldi in Monaco